Dudás Miklós (1902–1972) hajdúdorogi megyés püspök
 Dudás Miklós (1991) magyar kajakozó, olimpikon